Sistar Showtime (hangul:Sistar 쇼타임) es un programa de telerrealidad de Corea del Sur protagonizado por el  girl group Sistar, es emitido por el canal de pago MBC desde el 8 de enero de 2015.

El programa consiste en contestar preguntas enviadas por fanáticos, entre otras cosas deberán de completar misiones o tareas que representan el programa habitualmente. Las chicas de Sistar fueron elegidas para la cuarta temporada del show. En el episodio número tres, hubo una aparición especial de Key de SHINee, JaeJin de F.T. Island y de la banda Boyfriend quienes bailan la canción «Touch My Body» junto con Bora.

Reparto

 Hyolyn.
 Bora.
 Soyou.
 Dasom.

Lista de episodios

Programas de televisión de Corea del Sur
Programas de televisión de Munhwa Broadcasting Corporation
Programas de televisión iniciados en 2013
Programas de televisión en coreano